Henriques ist der Familienname folgender Personen:

 Adauctus Aurélio de Miranda Henriques (1855–1935), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Paraíba
 Afonso Henriques (1109?–1185), König von Portugal, siehe Alfons I. (Portugal)
 Américo Henriques (1923–2006), portugiesischer Geistlicher und Bischof von Lamego 
 Anderson Henriques (* 1992), brasilianischer Sprinter
 Androula Henriques (* 1937), zypriotische Soziologin, Psychotherapeutin und Hochschullehrerin
 Artur Alberto de Campos Henriques (1853–1922), portugiesischer Politiker
 Brigitte Henriques, Ehename von Brigitte Olive (* 1971), französische Fußballspielerin und -funktionärin
 Daniel Batalha Henriques (1966–2022), portugiesischer Geistlicher, Weihbischof in Lissabon
 Edouard F. Henriques, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Emil Henriques (1883–1957), schwedischer Segler
 Fini Henriques (1867–1940), dänischer Komponist und Geiger
 Francisco Henriques († 1518), Maler
 Inês Henriques (* 1980), portugiesische Leichtathletin
 Julio Augusto Henriques (1838–1928), portugiesischer Botaniker
 Lagoa Henriques (1923–2009), portugiesischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Marie Henriques (1866–1944), dänische Malerin

 Sean Paul Henriques, bekannt als Sean Paul (* 1973), jamaikanischer Musiker
 Valdemar Henriques (1864–1936), Physiologe

Siehe auch:

 Dom-Afonso-Henriques-Stadion, Fußballstadion in Guimarães
 Henrique, Vorname und Familienname